

Pessoas
George E. Killian
James Rhyne Killian
Peter Killian Gallagher

Localidades
Killian (Luisiana)

Outros
Killian (Samurai Shodown)

Desambiguação